Ugra steht für:
 Ugra (Fluss), Zufluss der Oka in Zentralrussland

 Ugra (Kroatien), Ban (Verwaltungseinheit) in Kroatien

 Ugra (Smolensk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Smolensk (Russland)
 Ugra (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga (Russland)

 Ugra, ungarischer Name der Gemeinde Ungra in Siebenbürgen in Rumänien

 Ugra (Grafische Industrie), Schweizer Verein zur Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen in der graphischen Industrie

Siehe auch:
 Stehen an der Ugra, Ereignis in der Geschichte Russlands (1480)